Toute Première Fois, chanson de Jeanne Mas enregistrée en 1984.
 Toute Première Fois, téléfilm allemand de 2004.
 Toute Première Fois, film français sorti en 2015.

Homonymie de titre